Diamond (Engels voor diamant en ruit) kan verwijzen naar:

Personen met de achternaam Diamond
Dustin Diamond, een Amerikaans acteur
Jared Diamond, een Amerikaans evolutionair bioloog, fysioloog en biogeograaf
Marian Diamond, een Amerikaans neurowetenschapper
Neil Diamond, een Amerikaanse zanger
I.A.L. Diamond, een Amerikaans scenarioschrijver
Tim en Nick Diamond, in het Nederlands vertaalt Diamant, twee broers en de hoofdpersonages uit de boekenreeks De Diamant broertjes van Anthony Horowitz

Historische motorfietsmerken
Diamond (Birmingham)
Diamond (Luik)
Diamond (Wolverhampton)

Diversen
Diamond (hond), de favoriete hond van sir Isaac Newton
Diamond (Illinois)
Diamond (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
Diamond (muziekproject) Project van Manuel Reuter en Natalie Horler, bekend van Cascada
Diamond (plantage), voormalige Surinaamse katoenplantage
Diamond Aircraft Industries vliegtuigbouwer
Pokémon Diamond, van de games Pokémon Diamond en Pearl, 2 games voor de Nintendo DS.